Arroios ist der Name folgender Orte:

 Arroios (Lissabon), Stadtgemeinde von Lissabon, Portugal
 Arroios (Vila Real), Gemeinde im Kreis Vila Real, Portugal